Татуринська селищна громада — територіальна громада в Болградському районі Одеської області України. Населення громади становить  осіб, адміністративний центр — смт Тарутине.

Історія 
27 травня 2020 році Кабінетом міністрів України був затверджений перспективний план громади в рамках адміністративно-територіальної реформи.

Перші вибори відбулися 25 жовтня 2020 року.

Населені пункти 
3 селища міського типу: Березине, Серпневе, Тарутине.

13 сіл : Виноградівка, Вільне, Калачівка, Красне, Лужанка, Малоярославець Другий, Малоярославець Перший, Петрівськ, Підгірне, Рівне, Слобідка, Сухувате, Ярове.

Примітки

Джерела 
 https://decentralization.gov.ua/newgromada/4383

засновані в Україні 2020

Громади Болградського району